Манджанте () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Манджанте, Джованни (1893—1957) — итальянский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1912 в командном первенстве.
 Манджанте, Лоренцо (1891—1936) — итальянский гимнаст, двукратный чемпион Олимпийских игр 1912 и 1920 годов в командном первенстве.